

Persone 
Mohamed Atta – leader dei 19 dirottatori coinvolti negli attentati dell'11 settembre 2001.
Sefi Atta – scrittrice statunitense di origine nigeriana
Tito Quinzio Atta – poeta latino, vissuto nel I secolo.
Walid Atta – calciatore svedese naturalizzato etiope

Altro 
Atta  – genere di formiche appartenenti alla sottofamiglia Myrmicinae, note anche come formiche tagliafoglie
Atta – farina integrale di grano utilizzata spesso nella cucina indiana
Atta – personaggio Disney